Le diocèse d'Arras , compté 84 paroisse répartie en 11 doyenné , il correspond au département français du pas de calais.

Liste des paroisses

Doyenneté d'Artois 

 Notre Dame en Cité (Arras)
 Sainte Thérèse (Sainte-Catherine)
 Notre Dame des Blancs Monts (Arras/Dainville)
 Notre Dame de Pentecôte (Beaurains)
 Notre Dame du Val de Scarpe (Vitry-en-Artois)
 Saint Vaast des Vallées de Scarpe et Sensée
 Saint Benoît Labre en Artois (Vimy)
 Sainte Marie de l'Assomption (Avesnes-le-Comte)
 Notre Dame de l'Espérance en Artois (Rivière)
 Notre Dame des Tours (Maroeuil)
 Saint-Martin en Artois (Pas-en-Artois)
 Notre Dame de Pitié du Pays de Bapaume (Bapaume)
 Notre Dame du Bois de l'Arrouaise (Barastre)
 Espérance et Joie des Plaines de Bucquoy (Bucquoy)
 Les Quatre Evangélistes de l'Artois Sud
 Christ Roi du Val de Sensée (Marquion)
 Christ Sauveur (Bourlon)
 Saint Kilien en Aubignois (Aubigny-en-Artois)

Doyenné de la Gohelle 

 Bienheureux Marcel Callo en Mines
 Saint Jean XXIII d'Avion
 Sainte Thérèse en Liévinois
 Notre Dame des Collines d'Artois
 Saint Vincent de Bully en Gohelle
 Saint François d'Assise de Lens
 Saint Pierre et Saint Paul de Wingles
 Sainte Claire en Héninois
 Saint Joseph en Haute Deule
 Bienheureux Marcel Callo
 Saints Pierre et Paul aux Portes du Nord
 Mission Polonaise Lens
 Mission Polonaise Henin Carvin

Doyenné de Béthune-Bruay 

 Saint Pierre et Saint Martin en Artois
 Saints Pierre et Paul en Bruaysis
 Saint Jean des Monts
 Notre Dame de la Clarence en Auchellois
 Sainte Anne en Artois
 Notre Dame en Béthunois
 Saint Eloi en Béthunois
 Sainte Trinité sous Roquelaure
 Sainte Famille en Bas Pays
 Notre Dame de l'Alliance

Doyenné du pays de la Lys 

 Saints Lugle et Luglien en Lillerois
 Pays de Saint Benoît Labre
 Les Quatre Evangélistes de Thérouanne
 Saint Jean XXIII
 Saint François d'Assise
 Notre Dame Panetière
 Notre Dame du Rosaire
 Sainte Anne
 Notre Dame de Saint Amour
 Notre Dame de l'Annonciation

Doyenné des sept vallée et Ternois 

 St Martin St Vaast en Canche Authie (Frévent)
 Notre Dame en Hesdinois (Hesdin)
 Notre Dame des Campagnes (Campagne-les-Hesdin)
 Notre Dame des Vallées (Beaurainville)
 Saint Paul en Ternois (Saint-Pol-sur-Ternoise)
 Notre Dame des Vallées de Canche et Ternoise
 Les 4 Evangélistes du Ternois (Pernes-en-Artois)
 Saint Pierre Saint Paul de Fruges (Fruges)
 Notre Dame des Sources

Doyenné de Beck-Montreuil 

 Saint Pierre du Val d'Authie
 Saint Martin de la Baie d'Authie
 Saint Josse en Montreuillois
 Sainte Famille en Terre d'Opale
 Saint Benoit Labre des Val de Course & Canche
 Notre Dame de Foy

Doyenné de Moirinie 

 Notre Dame du Haut Pays
 Saint Jean Baptiste en Pays Lumbrois
 Saint Pierre sur l'Aa
 Saint Benoît en Morinie
 Sainte Mère Térèsa en Morinie

Doyenné du Boulonnais 

 Notre Dame des Ardents en Boulonnais
 Saint Wulmer entre Liane et Canche
 Notre Dame de la Paix
 Saint Pierre en Boulonnais
 Saint Martin en Boulonnais
 Sainte Marie, étoile de la mer
 Saint Paul en Boulonnais
 Saint Jean du Wimereux
 Saint Martin en Pays de Marquise
 Notre Dame des Flots

Doyenné du Calaisis 

 Notre Dame aux Sources de la Hem
 Saint Martin au Pays des Sources
 Saint Martin en Pays d'Audruicq
 Saint Bertin des Plaines de l'Oye
 Notre Dame en Ardrésis
 Saint François d'Assise
 Pentecôte - Blanc Nez
 La Sainte Famille
 Saint Vincent de Paul en Calaisis

Notes et références

Article connexe 

 Artois
 Boulonnais
 Diocese d'Arras
 Pas de Calais

Lien externe 
 https://arras.catholique.fr

Paroisse en France
Diocèse catholique en France
Pas-de-Calais
ListeParoisses